Paistu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Paistu (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald